7-й Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2019 года — турнир среди профессиональных клубов. Проходил 17-22 марта в Ташкенте. Победитель получил право выступать в Про-лиге А.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Суперлига Узбекистана 2018
 Про-лига Узбекистана 2018
 Вторая лига Узбекистана 2018

Примечания

Ссылки 
 ПФЛ кубоги-2019 тақвими тасдиқланди.

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Март 2019 года
Спорт в Узбекистане в 2019 году
Футбол в Азии в 2019 году